Нуртазин () — фамилия казахского происхождения.

Известные носители 
 Нуртазин, Аманбек (1939—2013) — киргизский оперный певец, тенор, заслуженный артист Киргизии, солист Киргизского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева.
 Нуртазин, Браль (1922-1995)— советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Нуртазин, Сабыр Темиргалиевич - советский казахстанский учёный,  доктор биологических наук.
 Нуртазин, Темиргали (1907—1977) — казахский советский литературовед и писатель.
 Нуртазина, Рафика Бекеновна (1921—2013) — советский и казахстанский школьный педагог, Герой Социалистического Труда.